«Thunder» () — песня американской инди-рок-группы Imagine Dragons, ставшая вторым синглом из их третьего студийного альбома группы Evolve. Песня выпущена под лейблом Interscope Records. Она достигла 4-го места в американском Billboard Hot 100 и стала четвертым синглом группы в этой стране, вошедшим в десятку лучших. Он также вошел в топ-10 в Австралии, Австрии, Бельгии, Канаде, Германии, Италии, Новой Зеландии, Польше, Словакии, Словении, Швеции. Песня была номинирована на премию Грэмми за лучшее исполнение поп-дуэта/группы.

Трек был задействован в рекламе Surface Laptop 2017 компанией Microsoft.

Релиз 
Релиз второго сингла состоялся 27 апреля 2017 года. песня стала доступна как для цифровой загрузки, так и для стриминга. На данный момент песню также возможно приобрести и на CD-носителях, вместе с альбомом.

Видеоклип 
Видеоклип к песне, режиссёром которого стал Джозеф Кан, был снят в Дубае в черно - белом цвете. Он был выпущен на YouTube 2 мая 2017 года. В нем вокалист группы Дэн Рейнольдс поет и танцует среди инопланетян, изображенных танцорами Харуном Аль Абдали, Мамаду Батили и Джанной Джи, вокруг футуристического города.

Критика 
Критики из журнала Billboard поместили сингл под номером 84 в своем списке лучших песен 2017 года, добавив, что он представляет собой любопытную композицию, включающую припев из солдатской каденции и одного слова, спетого голосом из гелиевого шара. В обзоре живого выступления групп на лондонской арене, газета The Guardian написала об этой песне: неотразимый, икающий электро-поп «Thunder» мог бы одинаково хорошо войти в альбом Пинк или Рианны.

Трек-лист

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

Хронология релиза

Примечания 

Синглы Interscope Records
Песни Imagine Dragons
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Rock Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40